Расчёска:

 Расчёска — индивидуальный предмет быта для расчёсывания волос и массажа головы
 Расчёска (Клавитара) — музыкальный инструмент, клавиатура гитарного типа
 Расчёска (жаргон туристов-водников) — низко нависшее над водой дерево